est la formule brute de plusieurs isomères.

 dianhydride éthylènetétracarboxylique, numéro CAS 
 cyclohexanehexone , numéro CAS